A Marinha Imperial Alemã operou dois cruzadores rápidos chamados SMS Königsberg
 , primeiro membro da Classe Königsberg (1905) que serviu entre 1907 e 1915.
 , primeiro membro da Classe Königsberg (1915) que serviu de 1916 a 1920 e depois serviu na Marinha Nacional Francesa como Metz.

A Reichsmarine e depois a Kriegsmarine também operaram um cruzador rápido de mesmo nome:
, primeiro membro da Classe Königsberg (1927) que serviu de 1929 a 1940.